Journal (België), een dorp in Champlon, een deelgemeente van de Belgische gemeente Tenneville
 de Engelse aanduiding voor een wetenschappelijk tijdschrift